Escola Superior de Ciències Pesqueres de Noruega (del seu nom en noruec Norges Fiskerihøgskole), escola universitària de recerca pesquera, depenent de la Universitat de Tromsø a Noruega
 NATO Frigate Helicopter, versió de combat marítim de l'helicòpter militar NHIndustries NH90